Моска:
 Чибча (цивилизация)

Фамилия 
 Моска, Агапито (1678—1760) — итальянский кардинал.
 Моска, Гаэтано (1858—1941) — итальянский юрист и социолог.
 Моска, Джаммария (до 1507—1574) — польский и итальянский скульптор.
 Моска, Джованни (1908—1983) — итальянский журналист и юморист.
 Моска, Лука (род. 1957) — итальянский композитор.
 Моска, Франческо Эвджисто (1887—1980) — итальянский и российский авиаконструктор, пионер авиации.
 Моска, Якопо (род. 1993) — итальянский шоссейный велогонщик.

Топоним 
 Моска — село, Ирафский район, Северная Осетия, Россия.